Das Mixed der Australian Open 2018 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Abigail Spears und Juan Sebastián Cabal.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Mixed
2018